Spy (plaats), een dorp in de Belgische provincie Namen
Grot van Spy
 Mens van Spy, beenderen van neanderthaler gevonden in de grot van Spy
 Spy (band), een Amerikaanse rockband
 Spy (album van Spy), een album van bovenstaande rockband
 Spy (album van Carly Simon), een muziekalbum van Carly Simon uit 1979
 The Spy (1917), film van Richard Stanton uit 1917 met Dustin Farnum
 The Spy (1931), film van Berthold Viertel uit 1931
 Spy (2004), een Brits televisieprogramma
 Spy (2011), een Britse komedieserie
 Spy (2015), een Amerikaanse komische film uit 2015
 The Spy (1911), een Amerikaanse speelfilm uit 1911
 The Spy (2019), een Franse televisieserie uit 2019
 Spy, pseudoniem van Leslie Ward, actief voor Vanity Fair